Pillai est un nom de famille indien porté (en particulier dans le Sud de l'Inde, par exemple au Tamil Nadu) notamment par :
  (1920-1985), mathématicien indien ;
  (1898-1992), premier secrétaire des affaires extérieures d'Inde de 1950 à 1953 ;
 Raghavan Sridharan Pillai, herpétologiste indien ;
 Subbayya Sivasankaranarayana Pillai (1901-1950), mathématicien indien.